Змагання з ковзанярського спорту на зимових Олімпійських іграх 2010 року тривали з 13 до 27 лютого в Ричмонд Олімпік Овал у Ричмонді (Канада).

Розклад змагань

Кваліфікаційні вимоги

Дисциплінарні квоти

Перелік країн і учасників від них

Турнірні здобутки

Загальний залік

Медалісти 
Чоловіки:

Жінки:

 Курсивом відзначені ковзанярі, які не брали участі в фанальних забігах, але отримали медалі.

Посилання 
 Qualification System
 Qualification times
 Vancouver 2010 Olympic Winter Games Competition Schedule v12